Di seguito una lista di asteroidi dal numero 538001 al 539000 con data di scoperta e scopritore.

538001–538100 

|-
| 538001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538002  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538004  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538005  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538006  - ||  || || CSS 
|-
| 538007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538009  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538010  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538011  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538012  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538013  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538014  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538015  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538016  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538018  - ||  || || SSS 
|-
| 538019  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538020  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538021  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538022  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538023  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538024  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538026  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538027  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538028  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538029  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538030  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538031  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538033  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538034  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538035  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538037  - ||  || || CSS 
|-
| 538038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538039  - ||  || || SSS 
|-
| 538040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538046  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538047  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538049  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538050  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538052  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538053  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538054  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538056  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538060  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538062  - ||  || || CSS 
|-
| 538063  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538064  - ||  || || CSS 
|-
| 538065  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538067  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538069  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538070  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538073  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538076  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538077  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538080  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538081  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538082  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538083  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538084  - ||  || || CSS 
|-
| 538085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538086  - ||  || || LINEAR 
|-
| 538087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538089  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538090  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538092  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538095  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538099  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538100  - ||  || || Spacewatch 
|}

538101–538200 

|-
| 538101  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538102  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538103  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538104  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538105  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538106  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538107  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538109  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538110  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538112  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538113  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538118  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538119  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538120  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538121  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538123  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538124  - ||  || || CSS 
|-
| 538125  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538126  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538128  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538131  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538132  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538135  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538137  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538138  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538139  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538140  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538141  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538142  - ||  || || WISE 
|-
| 538143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538146  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538147  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538152  - ||  || || CSS 
|-
| 538153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538156  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538158  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538159  - ||  || || CSS 
|-
| 538160  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538161  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538162  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538165  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538166  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538169  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538170  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538171  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538172  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538174  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538176  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538177  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538178  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538180  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538181  - ||  || || CSS 
|-
| 538182  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538183  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538184  - ||  || || CSS 
|-
| 538185  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538187  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538189  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538190  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538191  - ||  || || CSS 
|-
| 538192  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538194  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538195  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538196  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538197  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538198  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538199  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

538201–538300 

|-
| 538201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538202  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538206  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538207  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538209  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538210  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538211  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538212  - ||  || || CSS 
|-
| 538213  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538215  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538216  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538217  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538218  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538220  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538221  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538222  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538224  - ||  || || CSS 
|-
| 538225  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538226  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538227  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538232  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538233  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538235  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538237  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538238  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538240  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538241  - ||  || || LINEAR 
|-
| 538242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538243  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538244  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538245  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538250  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538251  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538253  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538254  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538255  - ||  || || CSS 
|-
| 538256  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538257  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538259  - ||  || || WISE 
|-
| 538260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538262  - ||  || || CSS 
|-
| 538263  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538264  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538265  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538266  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538269  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538270  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538271  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538274  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538276  - ||  || || CSS 
|-
| 538277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538279  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538281  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538283  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538284  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538287  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538288  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538290  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538293  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538294  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538295  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538296  - ||  || || WISE 
|-
| 538297  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538299  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

538301–538400 

|-
| 538301  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538302  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538305  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538306  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538307  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538309  - ||  || || CSS 
|-
| 538310  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538311  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538312  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538313  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538314  - ||  || || CSS 
|-
| 538315  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538316  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538317  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538318  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538320  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538321  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538322  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538323  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538326  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538327  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538329  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538330  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538332  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538335  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538336  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538338  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538339  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538343  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538345  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538346  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538347  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538348  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538349  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538350  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538353  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538354  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538355  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538356  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538357  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538358  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538359  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538361  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538364  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538365  - ||  || || SSS 
|-
| 538366  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538367  - ||  || || WISE 
|-
| 538368  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538371  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538372  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538375  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538376  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538377  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538378  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538380  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538382  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538383  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538385  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538386  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538387  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538388  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538389  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538390  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538391  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538393  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538396  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538397  - ||  || || CSS 
|-
| 538398  - ||  || || LINEAR 
|-
| 538399  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538400  - ||  || || Spacewatch 
|}

538401–538500 

|-
| 538401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538402  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538403  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538404  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538406  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538407  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538408  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538409  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538410  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538413  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538414  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538415  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538416  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538419  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538420  - ||  || || WISE 
|-
| 538421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538422  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538424  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538425  - ||  || || CSS 
|-
| 538426  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538427  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538428  - ||  || || CSS 
|-
| 538429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538430  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538431  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538432  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538433  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538434  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538435  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538437  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538438  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538439  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538440  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538441  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538443  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538444  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538445  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538446  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538448  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538450  - ||  || || CSS 
|-
| 538451  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538453  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538454  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538456  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538457  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538458  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538461  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538463  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538464  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538465  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538468  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538469  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538471  - ||  || || SSS 
|-
| 538472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538473  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538474  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538476  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538477  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538480  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538481  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538482  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538486  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538490  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538491  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538492  - ||  || || Oss. di Maiorca 
|-
| 538493  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538495  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538496  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538497  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538499  - ||  || || SSS 
|-
| 538500  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

538501–538600 

|-
| 538501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538503  - ||  || || CSS 
|-
| 538504  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538505  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538506  - ||  || || LONEOS 
|-
| 538507  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538509  - ||  || || CSS 
|-
| 538510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538512  - ||  || || CSS 
|-
| 538513  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538515  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538518  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538519  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538521  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538522  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538523  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538525  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538529  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538530  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538531  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538533  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538536  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538542  - ||  || || WISE 
|-
| 538543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538544  - ||  || || CSS 
|-
| 538545  - ||  || || SSS 
|-
| 538546  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538547  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538548  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538551  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538552  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538554  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538556  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538557  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538558  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538560  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538562  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538564  - ||  || || WISE 
|-
| 538565  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538566  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538567  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538568  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538569  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538570  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538571  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538572  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538574  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538575  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538576  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538578  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538579  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538581  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538584  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538585  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538586  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538587  - ||  || || CSS 
|-
| 538588  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538589  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538590  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538591  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538592  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538593  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538596  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538597  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538598  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538600  - ||  || || Spacewatch 
|}

538601–538700 

|-
| 538601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538602  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538603  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538605  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538606  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538608  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538610  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538611  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538613  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538614  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538615  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538616  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538618  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538619  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538620  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538624  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538626  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538627  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538628  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538629  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538631  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538632  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538634  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538636  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538637  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538638  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538639  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538640  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538641  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538643  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538644  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538645  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538646  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538649  - ||  || || SSS 
|-
| 538650  - ||  || || CSS 
|-
| 538651  - ||  || || WISE 
|-
| 538652  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538653  - ||  || || CSS 
|-
| 538654  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538656  - ||  || || WISE 
|-
| 538657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538658  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538660  - ||  || || CSS 
|-
| 538661  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538662  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538664  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538665  - ||  || || CSS 
|-
| 538666  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538667  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538669  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538670  - ||  || || CSS 
|-
| 538671  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538672  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538673  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538674  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538676  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538677  - ||  || || CSS 
|-
| 538678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538680  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538682  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538683  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538684  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538685  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538687  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538691  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538693  - ||  || || WISE 
|-
| 538694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538695  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

538701–538800 

|-
| 538701  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538703  - ||  || || CINEOS 
|-
| 538704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538706  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538707  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538708  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538709  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538710  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538712  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538713  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538714  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538715  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538717  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538718  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538720  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538721  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538722  - ||  || || Oss. di Maiorca 
|-
| 538723  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538724  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538725  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538728  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538731  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538732  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538733  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538734  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538735  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538736  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538737  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538738  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538739  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538741  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538742  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538744  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538746  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538748  - ||  || || WISE 
|-
| 538749  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538750  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538751  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538753  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538754  - ||  || || WISE 
|-
| 538755  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538756  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538757  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538759  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538760  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538761  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538762  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538763  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538764  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538765  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538766  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538769  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538770  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538773  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538777  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538779  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538780  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538781  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538783  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538784  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538785  - ||  || || ODAS 
|-
| 538786  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538789  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538790  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538793  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538794  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538797  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538799  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538800  - ||  || || CSS 
|}

538801–538900 

|-
| 538801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538802  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538803  - ||  || || CSS 
|-
| 538804  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538805  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538806  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538807  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538808  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538813  - ||  || || SSS 
|-
| 538814  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538815  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538816  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538817  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538818  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538819  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538820  - ||  || || CSS 
|-
| 538821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538822  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538823  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538824  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538825  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538826  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538827  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538828  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538829  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538830  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538831  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538832  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538833  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538834  - ||  || || CSS 
|-
| 538835  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538837  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538838  - ||  || || WISE 
|-
| 538839  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538840  - ||  || || LONEOS 
|-
| 538841  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538842  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538843  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538844  - ||  || || LONEOS 
|-
| 538845  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538846  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538848  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538849  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538851  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538853  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538855  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538857  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538858  - ||  || || CSS 
|-
| 538859  - ||  || || WISE 
|-
| 538860  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538861  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538862  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538864  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538866  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538870  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538872  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538873  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538879  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538881  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538884  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538885  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538886  - ||  || || CSS 
|-
| 538887  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538888  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538889  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538890  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538891  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538892  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538893  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538897  - ||  || || CSS 
|-
| 538898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538900  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

538901–539000 

|-
| 538901  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538902  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538903  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538906  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538907  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538908  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538910  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538911  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538912  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538913  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538916  - ||  || || WISE 
|-
| 538917  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538918  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538919  - ||  || || WISE 
|-
| 538920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538922  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538924  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538925  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538927  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538929  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538930  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538931  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538935  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538936  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538937  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538939  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538940  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538942  - ||  || || SSS 
|-
| 538943  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538944  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538946  - ||  || || WISE 
|-
| 538947  - ||  || || CSS 
|-
| 538948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538949  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538952  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538954  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538956  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538957  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538958  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538959  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538960  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538961  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538962  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538965  - ||  || || SSS 
|-
| 538966  - ||  || || WISE 
|-
| 538967  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538968  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538970  - ||  || || WISE 
|-
| 538971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538975  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538978  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538980  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538981  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538982  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538983  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538985  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538986  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538988  - ||  || || WISE 
|-
| 538989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538992  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 538994  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538995  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538996  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 538997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 538998  - ||  || || CSS 
|-
| 538999  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 539000  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0538001